Tiên Sơn (Quảng Nam)
 Tiên Sơn (Bắc Giang)